A Kubán vagy kubán jelentései:

 Kubán, folyó
 Kubán, régió
 Kubán, vegyület

Lásd még: Kubán Endre (egyértelműsítő lap).